

Presentación previa 
El alemán Florian Mayer fue el campeón defensor, pero decidió no participar en esta edición.

El alemán Alexander Zverev ganó el título, derrotando al francés Paul-Henri Mathieu en la final por 1-6, 6-1, 6-4.

Cabezas de serie 

  Andrey Golubev (Semifinales)
  Pablo Carreño (Primera ronda)
  Tobias Kamke (Primera ronda)
  Paul-Henri Mathieu (FINAL)

<li>  Diego Schwartzman (Cuartos de final)
<li>  Thomaz Bellucci (Segunda ronda)
<li>  Peter Gojowczyk (Primera ronda)
<li>  Julian Reister (Primera ronda)

Cuadro

Finales

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Braunschweig 2014